Kiliks – syn Agenora i Telefassy, brat Europy. Po zaginięciu siostry założył Cylicję.

Genealogia

Bibliografia 
 

Królewicze w mitologii greckiej